Ali Reza Pahlawi I (ur. 1922) – członek irańskiej dynastii Pahlawi.  
 Ali Reza Pahlawi II (ur. 1966) – członek irańskiej dynastii Pahlawi.